Big Butte bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Big Butte (Alaska)
 Big Butte (Butte County, Idaho)
 Big Butte (Idaho County, Idaho)
 Big Butte (El Dorado County, Kalifornien)
 Big Butte (Trinity County, Kalifornien)
 Big Butte (McCone County, Montana)
 Big Butte (Silver Bow County, Montana)
 Big Butte (Elko County, Nevada)
 Big Butte (Nye County, Nevada)
 Big Butte (North Carolina)
 Big Butte (Adams County, North Dakota)
 Big Butte (Mountrail County, North Dakota)
 Big Butte (Anderson County, Tennessee)
 Big Butte (Coffee County, Tennessee)
 Big Butte (White County, Tennessee)
 Big Butte (Asotin County, Washington)
 Big Butte (Skamania County, Washington)

Siehe auch:
 Big Butt